Сарёда — название рек:

Россия 
 Сарёда (приток Большой Горностальи).
 Сарёда (приток Большой Мутной).
 Сарёда (приток Тобыша).